Laila – variante del nome proprio di persona italiano Leila
 Láilá – forma in lingua sami del nome proprio di persona Elga
 Laila – brano musicale di Sunidhi Chauhan
 Laila – brano musicale del film Shootout at Wadala, cantato da Mika Singh

Pagine correlate 
 Layla